Век перевода — антология русского поэтического перевода XXI века, подготовленная Евгением Витковским на основании материалов, собранных в ходе работы одноименного Интернет-проекта. Первым том выпущен в 2005 году.. Второй, с тем же названием, вышел в 2006 г.,  в нём размещён указатель переведённых поэтов (для томов 1-2). Издание было задумано как продолжающееся; в двух первых томах опубликованы произведения примерно трехсот поэтов в переводах более чем пятидесяти поэтов-переводчиков. Поэтические произведения переведены с тридцати языков: современных, древних и искусственных (квенья). Третий том, содержащий переводы с двадцати шести языков, в том числе и региональных языков Европы вышел из печати в 2012 году. В трёх томах размещены переводы с сорока двух языков:  

 Английский
 Англо-шотландский (скотс)
 Астурийский
 Африкаанс
 Белорусский
 Болгарский
 Венгерский
 Вьетнамский
 Галисийский
 Грузинский
 Датский
 Древнегреческий
 Иврит
 Идиш
 Исландский
 Испанский
 Итальянский
 Кашубский
 Квенья
 Китайский
 Латынь
 Мальтийский
 Немецкий
 Нидерландский
 Новогреческий
 Норвежский
 Польский
 Португальский
 Румынский
 Словацкий
 Словенский
 Средневаллийский
 Старопровансальский
 Старофранцузский
 Суринамский
 Турецкий
 Украинский
 Французский
 Чешский
 Шведский
 Шотландский гэльский
 Японский

Примечания

Ссылки 
 Выпуски антологии на сайте издательства: 
Том I 
Том II 
Том III

Антологии
Перевод
Книги 2005 года
Книги 2006 года
Книги 2012 года